

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Fernando Roese, (1965- ), joueur de tennis ;
 Martina Roese, (1988- ), joueuse brésilienne de volley-ball ;

Homonymie de patronyme